Сезон 2011/2012 годов — 106-й сезон в истории мадридского «Атлетико».

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

64.000.000

Зима 

13.500.000

Ушли из клуба

Лето 

81.850.000

Зима 

3.500.000

Общие убытки:77.500.000

Общая прибыль:85.350.000

Разница:5.850.000

Чемпионат Испании 2011/12

Результаты матчей

Кубок Испании

1/16 финала

Лига Европы

3-й квалификационный раунд

Раунд плей-офф

Групповой этап

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Атлетико Мадрид»   

2011/2012
Атлетико Мадрид